World Artist Center

WAC est un sigle, qui peut signifier :
 World AIDS Campaign - Campagne mondiale contre le sida
 World Archaeological Congress
World AeroPress Championship- Les Championnats du Monde d'AeroPress
 Web Application Cluster
 
 Western Athletic Conference
 Washington Administrative Code
 Washington Arms Collectors
 Women's Army Corps
 Worked-All-Continents
 Wine Active Compounds 
 Wholesale Applications Community
 We are creative - services internet de la société urban cube
 Le WAC est un produit chimique utilisé pour le traitement de l'eau potable.
 WAC Wuerttembergischer Automobil Club 1899 e.V. plus vieux club automobile d'Allemagne
C'est également le nom d'une famille anglo-normande :
 famille Wac (- s.)